Le terme Route 191 peut désigner plusieurs routes :

 Route fédérale 191 en Allemagne
 Route 191 au Québec, Canada
 Route nationale 191 en France
  dans certains départements en France